Chiesa di San Demetrio a Mistra;
Chiesa di San Demetrio a Oschiri;
 Chiesa di San Demetrio a Palermo;
 Chiesa di San Demetrio a Salonicco;
 Chiesa di San Demetrio a Sindia.